

Niemcy 
 Schönhagen – dzielnica Pritzwalk
 Schönhagen – dzielnica Trebbin 
 Schönhagen – dzielnica Uslar
 Schönhagen – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Eichsfeld

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Osina